Вёрт — топоним и фамилия:

 Вёрт — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вёрт — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вёрт — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн.
 Вёрт-ан-дер-Лафниц — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Вёрт-на-Дунае — город в Германии, в земле Бавария.
 Вёрт-на-Изаре — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вёрт-на-Майне — город в Германии, в земле Бавария.
 Вёрт-на-Рейне — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вёрт, Эрик — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Союз за народное движение.